Weltkulturforum bezeichnet:

das Forum der Kulturen (in mehrjährigem Abstand, mit UNESCO-Partnerschaft)
den Weltkulturgipfel (World Culture Forum)